Sal comuna, condiment consistent en cristalls de clorur de sodi usat des de l'antigor en l'alimentació humana 
 Sal gemma, mineral format per halita, extret per a ser usat com a condiment
 Sal marina
 Sal (química), compost format per la unió de cations i anions 
 Toponímia:
 Illa de Sal, illa de Cap Verd, principal destinació turística del país
 La Sal, concentració de població designada pel cens a l'estat de Utah (Estats Units) 
 Informàtica: Sal (criptografia)